«Лошадь и всадник прыгают через препятствие» () — короткометражный чёрно-белый немой фильм, снятый в 1888 году изобретателем, фотографом и хронофотографом Оттомаром Аншютцем (). Это первый немецкий фильм, он также считается одним из первых фильмов мира. Снят в Ганновере (Нижняя Саксония, Германская империя).

Описание 
Лошадь перепрыгивает через 70-сантиметровое препятствие, рядом с ним есть небольшой обрыв, который лошадь также преодолевает одним прыжком. Это учебный фильм, созданный для прусской армии с целью помочь её солдатам улучшить свою технику верховой езды.

Примечания

Ссылки 
 

Чёрно-белые фильмы Германии
Немые фильмы Германии
Фильмы Германии 1888 года
Короткометражные фильмы Германии
Короткометражные фильмы 1880-х годов